Il Colline Lucchesi Vin Santo è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato
odore: gradevole, armonico, caratteristico
sapore: piacevolmente dolce di passito, asciutto, vellutato, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino